Готтфредсон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Готтфредсон, Линда (род. 1947) — американский социолог.
 Готтфредсон, Флойд (1905—1986) — американский художник-иллюстратор.